Телериг може да се отнася за:

 Телериг – български владетел, хан;
 Телериг – село в България.